JSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jose de San Martin (Argentina)
 JSM – acronimo di Just Some Motion nome d'arte del ballerino tedesco Sven Otten